Collegio elettorale di Paternò – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Paternò – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Paternò – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1993-2001)